Samuel Saint-Laurent (né le  à Arvida, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but. Il est notamment connu comme étant le tout dernier gardien de l'histoire de la ligue à porter un masque de première génération en fibre de verre jusqu'en 1989.

Biographie 
Saint-Laurent a porté les couleurs des Devils du New Jersey et des Red Wings de Détroit. Il a participé aux Jeux olympiques d'Albertville en 1992.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1975-1976 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 17 || 4 || 8 || 2 || 889 || 81 || 5,47 || 85,1 || 0 || 0 || 1 || 0 || 0 || 40 || 9 || 13,5 || 66,7 || 0 || 0
|-
| 1976-1977 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 21 || 5 || 9 || 0 || 901 || 81 || 5,39 || 85,1 || 0 || 25 || 4 || 2 || 1 || 200 || 19 || 5,7 ||83,5  || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 60 || 12 ||35  ||10  ||  || 351 || 6,48 || 83,4 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Saguenéens de Chicoutimi || LHJMQ || 70 || 23 || 31 || 9 ||  || 290 || 4,57 ||87,1  || 0 || 0 || 1 || 0 || 1 || 47 || 8 || 10,32 || 75 || 0 || 0
|-
| 1979-1980 || Mariners du Maine || LAH || 5 || 2 || 1 || 0 || 229 || 17 || 4,45 ||  87,9|| 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1979-1980 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 38 ||  ||  ||  ||  || 138 || 3,86 ||  || 2 || 6 || 4 || 0 || 4 || 239 || 24 || 6,03 ||  || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Mariners du Maine || LAH || 7 || 3 || 3 || 0 || 363 || 28 || 4,63 || 85,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 30 ||  ||  ||  ||  || 113 || 4,2 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 4 ||  ||  ||  || 248 || 11 || 2,66 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Mariners du Maine || LAH || 25 || 15 || 7 || 1 ||  || 76 || 3,27 ||  || 0 || 0 || 4 || 1 || 3 || 240 || 18 || 4,5 ||  || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Goaldiggers de Toledo || LIH || 13 ||  ||  ||  || 785 || 52 || 3,97 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Mariners du Maine || LAH || 30 || 12 || 12 || 4 ||  || 109 || 3,76 ||  || 0 || 2 || 17 || 8 || 9 ||  || 54 || 3,2 ||  || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Mariners du Maine || LAH || 38 || 14 || 18 || 4 ||  || 145 || 4,03 ||  || 0 || 0 || 12 || 9 || 2 || 708 || 32 || 2,71 ||  || 1 || 25
|-
| 1984-1985 || Mariners du Maine || LAH || 55 || 26 || 22 || 7 ||  || 168 || 3,11 ||  || 4 || 0 || 10 || 5 || 5 || 656 || 45 || 4,12 ||  || 0 || 0
|-
| 1985-1986 || Devils du New Jersey || LNH || 4 || 2 || 1 || 0 || 188 || 13 || 4,15 || 88,3 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Mariners du Maine || LAH || 50 || 24 || 20 || 4 ||  || 161 || 3,38 ||  || 1 || 8 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 1 || 2 || 2 || 342 || 16 || 2,81 || 88,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 25 || 7 || 13 || 0 ||  || 98 || 4,21 || 88,5 || 1 || 4 || 3 || 0 || 2 || 105 || 10 || 5,71 ||  || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || Red Wings de Détroit || LNH || 6 || 2 || 2 || 0 || 293 || 16 || 3,27 || 89,2 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 10 || 1 || 5,82 || 85,7 || 0 || 0
|-
| 1987-1988 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 32 || 12 || 14 || 4 ||  || 104 || 3,42 || 88,4 || 2 || 8 || 1 || 0 || 1 || 59 || 6 || 6,1 ||  || 0 || 0
|-
| 1988-1989 || Red Wings de Détroit || LNH || 4 || 0 || 1 || 1 || 141 || 9 || 3,83 || 90,1 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1988-1989 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 34 || 20 || 11 || 3 ||  || 113 || 3,3 || 89,5 || 0 || 10 || 16 || 11 || 5 || 956 || 47 || 2,95 ||  || 2 || 0
|-
| 1989-1990 || Red Wings de Détroit || LNH || 14 || 2 || 6 || 1 || 607 || 38 || 3,76 || 88,2 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 13 || 10 || 2 || 1 || 785 || 40 || 3,06 || 90 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Rangers de Binghamton || LAH || 45 || 19 || 16 || 4 ||  || 138 || 3,48 || 89,4 || 1 || 8 || 3 || 1 || 2 || 160 || 11 || 4,13 ||  || 0 || 0
|-
| 1991-1992 || Rangers de Binghamton || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 20 || 2 || 6 || 80 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 34 || 7 || 12 || 4 ||  || 92 || 3,51 || 88,6 || 1 || 4 || 1 || 0 || 0 || 10 || 1 || 5,82 || 85,7 || 0 || 0

En équipe nationale 

| 1992 ||  || Jeux olympiques || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 3 || 3 ||  || 0 ||  ||

Références 

Joueur international canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1992
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Devils du New Jersey
Joueur des Mariners du Maine (1977-1987)
Naissance en février 1959
Médaillé d'argent olympique canadien
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Gagnant du trophée Aldege-« Baz »-Bastien
Gagnant du trophée Harry-« Hap »-Holmes
Gagnant du trophée Jack-A.-Butterfield
Médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de 1992